Lulu o Lulú puede referirse a:

 Perro lulú
 Ludwigslust, una ciudad en Mecklemburgo, Alemania, apodado Lulu
 Lülu (músico), líder de Forraje
 Adelita Lulú, cupletista madrileña.
 Lulú (ópera), ópera de Alban Berg.
 Lulu (Final Fantasy), personaje controlable del videojuego Final Fantasy X.
 Olivia Lulu, personaje ficticio de Lemony Snicket.
 La pequeña Lulú, personaje de historietas, creado por Marjorie Henderson Buell.
 Lulú Jam, banda chilena.
 Lulu.com, plataforma de autopublicación.
 Lulú de noche, película española.
 Lulú, película argentina dirigida por Luis Ortega.
 Lulu (álbum), álbum de Lou Reed y Metallica.
 All Days Are Nights: Songs for Lulu, álbum de Rufus Wainwright.
 Lulú (teatro), obra de teatro versionada en varias ocasiones desde la década de 1920.

Lulu loud,Nombre dado al personaje luna loud de la serie animada the loud house en el episodio "Really loud Music"(Hay que gritar en Latinoamérica)cuando los presentadores le cambian el nombre a Luna loud por un nombre artístico "LuLu" y la transforman en estrella.

 Lulu,nombre del personaje llamado Lelouch Lamperouge del anime llamado Code Geass